Jake ist ein englischsprachiger männlicher Vorname, der insbesondere in den USA vorkommt.

Herkunft und Bedeutung 
Jake kann ein Diminutiv des Vornamens Jakob sein, trat erstmals jedoch im Mittelalter als Variante von Jack auf.

Davon unabhängig taucht der Name Jake (hebräisch: יָקֶה) in der Bibel als Vatername in der Einleitung einer Spruchsammlung auf (). Dieser Name leitet sich vermutlich von der Wurzel YQW „behüten“, „schützend“ im Sinne von „vorsichtig“ ab.

Namensträger 

 Jake Arrieta (* 1986), US-amerikanischer Baseballpitcher
 Jake T. Austin (* 1994), US-amerikanischer Schauspieler
 Jake Beckley (1867–1918), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jake Bidwell (* 1993), englischer Fußballspieler
 Jake Brenk (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Jake Brown (Skateboarder) (* 1974), australischer Skateboarder
 Jake Brown (Biathlet) (* 1992), US-amerikanischer Biathlet
 Jake Bugg (* 1994), britischer Singer-Songwriter
 Jake Busey (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Jake Buxton (* 1985), englischer Fußballspieler
 Jake Caskey (* 1994), englischer Fußballspieler
 Jake Chapman (* 1966), britischer Künstler
 Jake Cherry (* 1996), US-amerikanischer Schauspieler
 Jake Cody (* 1988), englischer Pokerspieler
 Jake Colhouer (1922–1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler

 Jake Delhomme (* 1975), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jake Dowell (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Jake Eberts (1941–2012), kanadischer Filmproduzent
 Jake Frazier (≈1890-), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Jake Garn (* 1932), US-amerikanischer Politiker
 Jake Grove (* 1980), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jake Gyllenhaal (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler
 Jake Gymini (* 1968), US-amerikanischer Wrestler
 Jake Hanna (1931–2010), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Jake Heggie (* 1961), US-amerikanischer Komponist und Pianist
 Jake Herbert (* 1985), US-amerikanischer Ringer
 Jake Hess (1927–2004), US-amerikanischer Gospelsänger
 Jake Hoffman (* 1981), US-amerikanischer Schauspieler
 Jake Holmes (* 1939), US-amerikanischer Folk-Sänger und Songwriter
 Jake Jackson (* 1971), US-amerikanischer Rockmusiker
 Jake Kasdan (* 1974), US-amerikanischer Filmregisseur und -produzent
 Jake LaMotta (1921–2017), US-amerikanischer Boxer
 Jake Lanum (1896–1968), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jake E. Lee (* 1957), US-amerikanischer Gitarrist
 Jake Lloyd (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler
 Jake Long (* 1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jake Mandell (* 1975), US-amerikanischer Musiker
 Jake Nava (* 19**), britischer Musikvideo-Regisseur
 Jake Obetsebi-Lamptey (1946–2016), ghanaischer Politiker
 Jake Owen (* 1981), US-amerikanischer Countrysänger
 Jake Peavy (* 1981), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jake Plummer (* 1974), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jake Roberts (* 1955), US-amerikanischer Wrestler
 Jake Schindler (* 1989), US-amerikanischer Pokerspieler
 Jake Shears (* 1978), US-amerikanischer Sänger
 Jake Shields (* 1979), US-amerikanischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer
 Jake Shimabukuro (* 1976), hawaiischer Ukulelespieler
 Jake Silbermann (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler und Model
 Jake Slazenger (Mike Paradinas; * 1971), britischer Musiker
 Jake Steed (* 1972), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Jake Thomas (* 1990), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Jake Virtanen (* 1996), kanadischer Eishockeyspieler
 Jake Weber (* 1964), britischer Schauspieler
 Jake Williams (* 1974), britischer Musikproduzent
 Jake Zamansky (* 1981), US-amerikanischer Skirennläufer

Kunstfiguren 
 Jake Boyman ist der Name, unter dem sich Lisa Simpson in der Episode Gleichung mit einem Unbekannten in der nach Geschlechtern getrennten Schule in den männlichen Teil der Schule schlich.
 Jake Wendell, 10-jähriger Junge der Familie Wendell in der Serie Crash Canyon

Weiteres 
 Big Jake, ein US-amerikanischer Western aus dem Jahr 1971
 Jake (Spirituose), ein jamaikanischer Ingwer-Extrakt
 Jake 2.0, eine US-amerikanische Fernsehserie
 Jake und McCabe – Durch dick und dünn, eine US-amerikanische Fernsehserie

Weblinks 
 Jake auf en.wiktionary.org

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Kurzform (Vorname)
Englischer Personenname